Місячний сарос 108 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебував у вузлі, що сходить. Вона почалася 8 липня 689 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершилася 27 серпня 1969, коли місяць останній раз торкнувся її південного краю. Серія містила 72 затемнення, які відбувалися через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1280 років.

Серія містила 12 повних затемнень від 28 травня 1230 до 23 вересня 1428, 10 часткових перед повними від 9 лютого 1050 до 17 травня 1212 і 22 часткових після повних від 5 жовтня 1446 до 01 червня 1825.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 10 липня 1302 і тривало 105,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 108 

Місячні сароси